Leandro Gracián (nascido em 6 de Agosto de 1982) tem 1,70 m, é um ex-futebolista argentino, que atuava como meia.

Gracián começou a sua carreira profissional no futebol, com o Vélez Sársfield, onde fez parte do time campeão do Clausura 2005.

Em 2006, Gracián jogou no clube mexicano Monterrey, mas retornou a argentina em 2007, para atuar no Boca Juniors.

É naturalizado espanhol e atua como volante no Boca, mais recuado do que nos outros clubes em que atuou.

Títulos

Ligações externas

 Estatísticas na 1ª Divisão Argentina

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Argentinos de ascendência espanhola
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas do Querétaro Fútbol Club
Futebolistas do Cúcuta Deportivo
Futebolistas do Club Rubio Ñu
Futebolistas do Club Atlético San Martín (Tucumán)